Michael Hinz – attore tedesco, figlio di Werner
 Tyson Hinz – cestista canadese
 Vanessa Hinz – biatleta ed ex fondista tedesca
 Werner Hinz – attore e doppiatore tedesco.